Macon pode remeter aos seguintes artigos na Wikipédia:

 Macon
 Mâcon - uma comuna francesa
 Macon - uma cidade da Bélgica
 Mácon (poeta grego) - poeta cômico grego

 Cidades dos Estados Unidos:
 Macon (Geórgia)
 Macon (Illinois)
 Macon (Mississippi)
 Macon (Missouri)
 Macon (Carolina do Norte)

 Condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Macon (Alabama)
 Condado de Macon (Geórgia)
 Condado de Macon (Illinois)
 Condado de Macon (Missouri)
 Condado de Macon (Carolina do Norte)
 Condado de Macon (Tennessee)

Desambiguação